Les Grands, film français réalisé par Georges Denola en 1918 ;
 Les Grands, film français réalisé par Henri Fescourt en 1924 ;
 Les Grands, film français réalisé par Félix Gandéra en 1936 ;
 Les Grands, film québécois réalisé par Chloé Leriche en 2007 ;
 Les Grands, roman de Sylvain Prudhomme publié en 2014 ;
 Les Grands, série télévisée française diffusée en 2016.